William Dickinson peut faire référence à :

Personnes 
 William Dickinson (architecte) c. 1670-1724), architecte anglais
 William Dickinson (1745-1806), membre du Parlement Britannique pour Great Marlow 1768-1774, Rye  1777-1790 et Somerset 1796-1806
 William Dickinson (Rastall) (1756-1822), anglais topographe et juridique de l'écrivain
 William Dickinson (1771-1837), Membre du Parlement Britannique pour Ilchester 1796-1802, Lostwithiel 1802-1806 et Somerset 1806-1831
 William Louis Dickinson (1925-2008), homme politique américain
 William R. Dickinson (1931-2015), géologue américain
 William Dickinson (1746-1823), graveur anglais à la manière noire
 William Austin Dickinson (1829-1895), avocat américain
 William Boyd Dickinson (1908-1978), correspondant de guerre américain
 William Croft Dickinson (1897-1963), historien anglais et auteur
 William Howship Dickinson (1832-1913), médecin britannique
 William Preston Dickinson (1889-1930), artiste
 William Dickinson, un pseudonyme utilisé par Christine Arnothy (née en 1930), écrivaine française

Établissement scolaire 
 , établissement scolaire à Jersey City, New Jersey
Homonymie
Homonymie de personnes